Em 1979, o professor Rodolfo Padilla (líder, violino e voz) fundou, em Belo Horizonte, a Autêntica Jazz Band com a proposta de fazer jazz tradicional da maneira que se fazia na década de 20. Desde então, a banda formada por Marcelo Costa (corneta), Cláudio Starlino (corneta), Ney Franco (clarineta), Hélio Azevedo (trombone), Frederico Martins (banjo e guitarra), Ronaldo Araujo (contrabaixo), Gladson Rosa (tuba) e Bo Hilbert (bateria) passou a se apresentar nos principais palcos do Estado e do País, além de participar de shows de televisão. Em 1993, chegou a conquistar o prêmio "Golden Minas".

Porém, naquele ano, o líder Rodolfo interrompeu suas atividades jazzísticas para dedicar-se a outros segmentos musicais, como, por exemplo, de música histórica, tendo inclusive participado de festival internacional na Europa.

Cinco anos depois, Rodolfo reuniu um novo grupo de músicos e refez a Autêntica Jazz Band.

Bandas do Brasil